Velika nagrada Velike Britanije 1976 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 18. julija 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 76
| 1:44:19,66
| 1
| 9
|-
! 2
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 76
| + 16,18 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 75
| +1 krog
| 8
| 4
|-
! 4
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 75
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 75
| +1 krog
| 20
| 2
|-
! 6
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 74
| +2 kroga
| 19
| 1
|-
! 7
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 73
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 8
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 73
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 9
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 70
| +6 krogov
| 16
|  
|-
! DSQ
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 76
| Diskvalifikacija
| 23
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 67
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 60
| Dovod goriva
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
| Brett Lunger
| Surtees-Ford
| 55
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 47
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 46
| Pritisk olja
| 15
|  
|-
! Ods
| 35
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 39
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 36
| Pritisk olja
| 4
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 31
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 22
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 38
|  Henri Pescarolo
| Surtees-Ford
| 16
| Dovod goriva
| 26
|  
|-
! Ods
| 22
|  Chris Amon
| Ensign-Ford
| 8
| Puščanje vode
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 4
| Vžig
| 3
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 1
| Sklopka
| 12
|  
|-
! Ods
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 25
|  Guy Edwards
| Hesketh-Ford
| 0
| Trčenje
| 25
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Jacky Ickx
| Wolf-Williams-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 13
|  Divina Galica
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 40
|  Mike Wilds
| Shadow-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Lella Lombardi
| Brabham-Alfa Romeo
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 

Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'19.910

Formula 1 sezona 1976
1976